Burg Schildeck steht für:
 Burg Schildeck (Schondra), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Burg Schildeck (Simmersfeld), Landkreis Calw, Baden-Württemberg